{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (70401) Davidbishop || 1999 RH241 || 13 september 1999 || Tenagra || Tenagra
|-
| (70402) - || 1999 RJ242 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70403) - || 1999 RK244 || 6 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70404) - || 1999 RR245 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70405) - || 1999 RQ248 || 7 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70406) - || 1999 RT252 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70407) - || 1999 SE1 || 18 september 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (70408) - || 1999 SH1 || 16 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70409) Srnín || 1999 SR2 || 21 september 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (70410) - || 1999 SE3 || 22 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70411) - || 1999 SF3 || 22 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70412) - || 1999 SM4 || 29 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70413) - || 1999 SJ5 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70414) - || 1999 SF6 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70415) - || 1999 SJ11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70416) - || 1999 ST11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70417) - || 1999 SV11 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70418) Kholopov || 1999 SD12 || 17 september 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo
|-
| (70419) - || 1999 SQ12 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70420) - || 1999 SM13 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70421) - || 1999 SY14 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70422) - || 1999 SS16 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70423) - || 1999 SB18 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70424) - || 1999 SA20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70425) - || 1999 SJ26 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70426) - || 1999 TN || 1 oktober 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| (70427) - || 1999 TB1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70428) - || 1999 TP1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70429) - || 1999 TY1 || 2 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (70430) - || 1999 TM2 || 2 oktober 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70431) - || 1999 TD3 || 4 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (70432) - || 1999 TO3 || 3 oktober 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (70433) - || 1999 TS3 || 2 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (70434) - || 1999 TL4 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70435) - || 1999 TU4 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70436) - || 1999 TT5 || 6 oktober 1999 || High Point || D. K. Chesney
|-
| (70437) - || 1999 TK6 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70438) - || 1999 TX6 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70439) - || 1999 TE7 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70440) - || 1999 TV7 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70441) - || 1999 TH8 || 7 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (70442) - || 1999 TR9 || 8 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70443) - || 1999 TV9 || 7 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (70444) Genovali || 1999 TX11 || 9 oktober 1999 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (70445) - || 1999 TR13 || 11 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (70446) Pugh || 1999 TY13 || 10 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (70447) - || 1999 TG14 || 10 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (70448) - || 1999 TS15 || 7 oktober 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, L. Šarounová
|-
| (70449) Gruebel || 1999 TK17 || 15 oktober 1999 || Nacogdoches || M. L. Johnson, W. D. Bruton
|-
| (70450) - || 1999 TL18 || 13 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (70451) - || 1999 TQ18 || 14 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (70452) - || 1999 TH19 || 15 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (70453) - || 1999 TS19 || 15 oktober 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (70454) - || 1999 TX19 || 14 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (70455) - || 1999 TM20 || 5 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (70456) - || 1999 TZ20 || 7 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (70457) - || 1999 TU23 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70458) - || 1999 TR25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70459) - || 1999 TX25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70460) - || 1999 TQ26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70461) - || 1999 TG27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70462) - || 1999 TZ27 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70463) - || 1999 TL29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70464) - || 1999 TP29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70465) - || 1999 TS30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70466) - || 1999 TU30 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70467) - || 1999 TG31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70468) - || 1999 TU31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70469) - || 1999 TN32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70470) - || 1999 TS32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70471) - || 1999 TA33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70472) - || 1999 TG33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70473) - || 1999 TQ33 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70474) - || 1999 TH35 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70475) - || 1999 TS35 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70476) - || 1999 TA37 || 13 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (70477) - || 1999 TC38 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70478) - || 1999 TN40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (70479) - || 1999 TM41 || 2 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70480) - || 1999 TU41 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70481) - || 1999 TX43 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70482) - || 1999 TW44 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70483) - || 1999 TD46 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70484) - || 1999 TT49 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70485) - || 1999 TC52 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70486) - || 1999 TV52 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70487) - || 1999 TZ52 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70488) - || 1999 TC53 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70489) - || 1999 TC54 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70490) - || 1999 TT55 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70491) - || 1999 TH58 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70492) - || 1999 TO60 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70493) - || 1999 TC65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70494) - || 1999 TW66 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70495) - || 1999 TY68 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70496) - || 1999 TQ72 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70497) - || 1999 TZ86 || 15 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (70498) - || 1999 TN91 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70499) - || 1999 TN93 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (70500) - || 1999 TR95 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten